El municipio de North Benton (en inglés: North Benton Township) es un municipio ubicado en el condado de Dallas en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 4113 habitantes y una densidad poblacional de 28,5 personas por km².

Geografía 
El municipio de North Benton se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 144.32 km², de la cual 143.71 km² corresponden a tierra firme y (0.42%) 0.61 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4113 personas residiendo en el municipio de North Benton. La densidad de población era de 28,5 hab./km². De los 4113 habitantes, el municipio de North Benton estaba compuesto por el 96.18% blancos, el 0.32% eran afroamericanos, el 1.05% eran amerindios, el 0.12% eran asiáticos, el 0.05% eran isleños del Pacífico, el 0.85% eran de otras razas y el 1.43% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.55% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Dallas (Misuri)